Evropská rada (neformálně ER) je kolegiální orgán, který definuje celkové politické směřování a priority Evropské unie. Skládá se z hlav států a vlád členských států EU, předsedy Evropské rady a předsedy Evropské komise.

Evropská rada, která byla založena v roce 1975, byla jako instituce formalizována v roce 2009 poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Jejím současným předsedou je Charles Michel, bývalý premiér Belgie.

Seznam

Poznámky

Reference

Související články 

 Evropská rada
 Evropská unie

Evropská unie
Evropské politické seznamy